Кубок Беларуси по футболу 2015/2016 — 25-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч впервые в истории прошёл в Бресте на поле спорткомплекса «Брестский».

Обладателем Кубка впервые в своей истории стало жодинское «Торпедо-БелАЗ» и получило право сыграть с Чемпионом Беларуси сезона 2016 года в поединке за Суперкубок Беларуси 2017 года, а также получило право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2016/17.

Формат 
Первые этапы турнира состоят из одного матча. Начиная с 1/16 проводятся 2 встречи. В этом раунде хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2015, 1/4 и более поздние — в сезоне 2016.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

1/64 финала 
На этой стадии приняли участие:
 5 победителей областных первенств (Коллективов Физической Культуры — КФК);
 9 клубов Второй Лиги (Д3).

Игры состоялись 23 и 24 мая 2015 года.

1/32 финала 
Матчи состоялись 10 июня 2015 года.

На этой стадии в борьбу за трофей вступили оставшиеся 11 клубов Второй Лиги (Д3) и 14 клубов Первой Лиги (Д2).

1/16 финала 
На этой стадии начнут выступление:
 ФК Ислочь (Минский район) и ФК Сморгонь — (Д2);
 14 клубов Высшей Лиги (Д1).
Соперники проведут по 2 встречи: дома и на выезде. Жеребьёвка состоялась 11 июня и определила следующие пары (сначала указаны хозяева в первых матчах):

|}

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 4 августа.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка прошла 1 декабря 2015 года.

Первые матчи состоялись 19 и 20 марта 2016 года. Ответные пройдут 6 апреля.

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Бомбардиры 
7 голов

6 голов

5 голов

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 25-й Кубок Беларуси (2015/2016)

Белоруссия
2015/2016